Реч прстен има разна значења:

Основно значење:
 Прстен (накит) врста накита,
 Прстен као Наушница,

Остала значења:
 Прстен (Валандово), као село у Општини Валандово, Северна Македонија,
 Прстен (математика), алгебарска структура,
 Прстен (народна игра),
 Прстен (рачунарска безбедност),
 Прстен (филм), јапански хорор филм из 1998.,
 Прстен (филм из 2002), америчка адаптација истоименог америчког филма,

Реч прстен се налази и у изразима:
 Прстенасти молекул или циклични молекул, у хемији, молекули као што су циклоалкани
 Планетарни прстен, раван дисколики прстен материје који кружи око планете
 Прстен Нибелунга, митолошка серија од четири опере Рихарда Вагнера
 Господар прстенова, чувени низ књига о измишљеном свету Средње земље
 Јединствени прстен
 Тихоокеански ватрени прстен, појас вулкана,
 Добричин прстен,
 Прстен Јоаким,
 Награда Ленкин прстен,
 Златни прстен Деспота Стефана Лазаревића,
 Златни прстен